DM i skak 2006 foregik som det er tradition i påsken 2006, dvs. i perioden 8. – 17. april 2006. Skakklubben Aalborg Skakforening af 1889 var arrangør. Turneringskomitéen bestod af:
 Aage Olsen, Randers Skakklub
 Jens Riis, Sæby Skakklub
 Bjarne Sønderstrup, Aalborg Skakforening

Landsholdsklassen (DM) bestod af 10 spillere, som spillede alle mod alle. Turneringen foregik for første gang efter gladiatorsystemet, ifølge hvilket alle opgør skal have en vinder. Først spilles et almindeligt skakparti mellem spillerne med en betænkningstid på
 100 minutter til de første 40 træk og derefter 30 minutter til resten af partiet 
 Der tillægges 30 sekunders betænkningstid for hvert udført træk i hele partiet.

Bliver dette parti remis, vendes skakbrættet, og der spilles et parti hurtigskak mellem spillerne. Ender også dette parti remis, fortsættes med lynskak-partier med stadig skiftende farver, indtil en af spillerne vinder. Når der på denne vis er fundet en vinder, får denne noteret 1 point i turneringstabellen, mens taberen noteres for 0 points.

Danmarksmester i skak 2006 blev GM Sune Berg Hansen, som derved genvandt mesterskabet. Anden- og trediepladsen besattes af henholdvis IM Nicolai V. Pedersen og IM Karsten Rasmussen, der fik samme antal points, men som havde dårligere korrektion. Denne vægtede ved DM deltagerne efter følgende, prioriterede regler:
 Antal vundne partier med alm. betænkningstid
 Antal vundne hurtigskakpartier
 Indbyrdes match
 Ved stadig ligestilling ville DM blive afgjort ved en hurtigskakomkamp efter Gladiatorskaksystemet.

Resultater

Landsholdsklassen 
Landsholdsklassens resultattavle fik følgende udseende:

Note: Det lille tal foroven viser modstanderens nummer. Står det til højre for resultatet, har spilleren i den pågældende linje haft de hvide brikker, og står det til venstre, har spilleren haft de sorte brikker.

Deltagernes nye ELO-rating udregnes alene efter resultatet af det ordinære (første) parti, der opgøres på sædvanlig måde, hvor remis giver 1/2 point. Resultatet af turneringen, som det indgår i ratingberegningen, og når derfor kun partier med almindelig betænkningstid medregnes, er følgende:

Resultat af partier med almindelig betænkningstid:

Kandidatklassen og veteranklassen 
Kandidatklassen blev vundet af Søren Brautsch, Haderslev Skakklub, der hermed rykkede op og kan deltage i landsholdsklassen ved næste DM.

Veteranklassen blev vundet af Jørn Moestrup, Læseforeningens Skakklub

Lynskak 
Under mesterskabsturneringer afholdtes også Danmarksmesterskabet i lynskak. Der var 96 deltagere, som spillede en indledende runde, hvorefter der dannedes to placeringsgrupper, hvorfra nr. 1 og 2. gik videre til semifinaler. Vinder og danmarksmester i lynskak blev Allan Stig Rasmussen, Jetsmark Skakklub, der i finalen besejrede Mads Boe, Århus Skakklub.

DM for kvinder 
Mesterskabet for 2006 er ikke afholdt.

Se også 
 Danmarksmestre i skak

Eksterne henvisninger 
 Hjemmeside om DM 2006 

Danmarksmesterskab i skak
Sport i 2006